Jarry má více významů:

Doprava
Jarry (stanice metra) – stanice metra v Montréalu
Jarry Street – ulice v Montréalu

Příjmení 
 Alfred Jarry (1873–1907) – francouzský básník, romanopisec a dramatik,
 Gérard Jarry (1936–2004) – francouzský houslista,
 Isabelle Jarryová (* 1959) – francouzská spisovatelka,
 Nicolás Jarry (* 1995) – chilský tenista,
 Rachel Jarry (* 1991) – australská basketbalistka,
 Tristan Jarry (* 1995) – kanadský hokejový brankář.